Бундеслига 2012/2013 — 50-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионат начался 24 августа 2012 года матчем с участием чемпиона — дортмундской «Боруссией». Последние матчи состоялись 18 мая 2013 года. В чемпионате предусмотрен традиционный перерыв между первым и вторым кругом с 16 декабря 2012 года по 18 января 2013 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Кёльн» и «Кайзерслаутерн», занявшие 17-е и 18-е места соответственно. «Кёльн» вылетел после 4 лет пребывания в Бундеслиге, в то время как «Кайзерслаутерн» провёл в Бундеслиге два сезона.

В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» и занявший второе место франкфуртский «Айнтрахт». Клуб из Фюрта является дебютантом Бундеслиги, а «Айнтрахт» возвращается в высший немецкий дивизион после годичного отсутствия.

Занявшая 16-е место в Бундеслиге в прошлом сезоне берлинская «Герта» проиграла в стыковых матчах по сумме двух встреч (1:2 дома и 2:2 в гостях) третьему клубу Второй Бундеслиги — дюссельдорфской «Фортуне».

В чемпионате не принял участие ни один из клубов бывшей ГДР.

6 апреля 2013 года, за шесть туров до окончания чемпионата, «Бавария» завоевала свой 23-й чемпионский титул, установив при этом рекорд: никогда ещё в истории Бундеслиги чемпион не определялся так рано.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге

Потуровая таблица

Статистика игроков

Бомбардиры

Ассистенты

Гол+пас

Тренеры, капитаны, поставщики форм и спонсоры

Тренерские изменения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Страница Бундеслиги

2012
Германия
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году
Спорт в Германии в 2012 году
Спорт в Германии в 2013 году